Hotter ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hotter (1909–2003), deutscher Bassbariton
 Joseph Hotter (1792–1872), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Ingolstadt
 Ludwig Magnus Hotter (1892–1964), deutscher Maler

Hotter, Weiters:
 im Burgenland die Bezeichnung für Gemeindegebiet bzw. Gemeindegrenze, siehe Hottergang